Александерфелд () — село в Кагульском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну. Бывшее немецкое поселение.

География 
Село расположено на высоте 155 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1908 году бессарабскими немцами. К 1940 году их проживало 696 человек из общей численности в 703 жителя. Осенью 1940 года, после установления советской власти, немцев депортировали на территорию нацистской Германии.

Ранее село носило названия «Александру-чел-Бун» и «Кымпень».

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Александерфелд проживает 1454 человека (711 мужчина, 743 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района